Вознесенка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Вознесенка — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Вознесенка — село в Успенском районе Павлодарской области.
 Вознесенка — село в Куйбышевском сельском округе Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.
 Вознесенка — село в Якорском сельском округе Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Алтайский край
 Вознесенка — село в Родинском районе.
 Вознесенка — посёлок в Солтонском районе.

 Башкортостан
 Вознесенка — деревня в Бирском районе.
 Вознесенка — деревня в Буздякском районе.
 Вознесенка — деревня в Белебеевском районе, упразднена в 1984 году.
 Вознесенка — село в Дуванском районе.
 Вознесенка — деревня в Иглинском районе.
 Вознесенка — село в Учалинском районе.

 Воронежская область
 Вознесенка — село в Семилукском районе.

 Кемеровская область
 Вознесенка — деревня в Кемеровском районе.
 Вознесенка — деревня в Тисульском районе.
 Вознесенка — село в Яйском районе.

 Красноярский край
 Вознесенка — село в Абанском районе.
 Вознесенка — село в Берёзовском районе.
 Вознесенка — село в Дзержинском районе.
 Вознесенка — деревня в Ермаковском районе.
 Вознесенка — деревня в Идринском районе, упразднена в 2021 году.
 Вознесенка — село в Саянском районе.

 Марий Эл
 Вознесенка — деревня в Юринском районе.

 Новосибирская область
 Вознесенка — село в Баганском районе.
 Вознесенка — деревня в Болотнинском районе.
 Вознесенка — село в Венгеровском районе.

 Омская область
 Вознесенка — деревня в Оконешниковском районе, упразднена в 1989 году.
 Вознесенка — деревня в Тевризском районе, Александровское сельское поселение, упразднена в 1999 году.
 Вознесенка — деревня в Тевризском районе, Журавлевское сельское поселение.

 Оренбургская область
 Вознесенка — село в Красногвардейском районе.
 Вознесенка — село в Сакмарском районе.

 Приморский край
 Вознесенка — село в Хорольском районе.

 Саратовская область
 Вознесенка — село в Марксовском районе.

 Томская область
 Вознесенка — деревня в Кривошеинском районе.
 Вознесенка — деревня в Первомайском районе.
 Вознесенка — село в Шегарском районе.

 Тюменская область
 Вознесенка — село в Казанском районе.
 Вознесенка — деревня в Сладковском районе.
 Вознесенка — деревня в Сорокинском районе.

 Челябинская область
 Вознесенка — село в Кусинском районе.
 Вознесенка — село в Сосновском районе.

США 
 Вознесенка — поселение староверов на Аляске

Украина 
 Вознесенка — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Вознесенка — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Вознесенка — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Вознесенка — село в Бурынском районе Сумской области.
 Вознесенка — село в Новотроицком районе Херсонской области.

Реки в России
Вознесенка (приток Средней Каргалки)
Вознесенка (приток Малого Уксуная)
Вознесенка (река, впадает в Охотское море)
Вознесенка (приток Чичкаюла) — в Томской области.

См. также 
 Вознесенка Вторая
 Вознесенка-Первая
 Весело-Вознесенка
 Красновознесенка